Katzian ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Katzian, österreichischer Kommunaklpolitiker (SPÖ) und Sportfunktionär, Vizebürgermeister von Klagenfurt.
 Wolfgang Katzian, österreichischer Politiker (SPÖ), Gewerkschafter (FSG), Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB).